Miejscowości w USA:
 Prairie Creek – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
Gminy w USA:
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Prairie Creek (ang. Prairie Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance